Корн — многозначный термин.

Фамилии 
 Корн, Алехандро (1860—1936) — аргентинский врач-психиатр, преподаватель, реформатор университета, философ, политический деятель и спортсмен.
 Корн, Артур (1870—1945) — немецкий учёный, изобретатель.
 Корн, Артур (1891—1978) — британский архитектор.
 Корн, Гранино и Тереза — авторы книги (), неоднократно изданной на русском языке:
 Корн, Иржи (род. 1949) — чешский поп-певец, актёр, танцор и музыкант (гитарист, бас-гитарист).
 Корн, Ицхок (1911—1994) — израильский писатель, историк-краевед, общественный и политический деятель.
 Корн, Николай Павлович (1907—1971) — русский и советский актёр театра и кино.
 Корн, Рита (Корнблюм, Рита Эммануиловна) (1907—1992) — советский литератор, мемуаристка.
 Корн, Роберт (род. 1948) — филолог.
 Корн, Роланд (род. 1930) — немецкий архитектор.
 Корн, Стивен (род. 1955) — президент Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
 Корн, Элисон (род. 1970) — канадская гребчиха.
 Корн, Юхан Филипп (1727—1796) — шведский художник-пейзажист.

Составная фамилия 
 Холланд-Корн, Кедра (род. 1974) — американская баскетболистка.

Топонимы 
  — город на юге Австралии
 Корн — покинутый посёлок в Камчатском крае.

Прочие значения 
 Корн — однолетнее растение, имеющую розетку из 5-6 листьев. Используют в салатах и других блюдах.
 Корн — чистый вес благородного металла в монете.

См. также 
 
 Корн-дог — вид сосиски (от  — «кукуруза, злак»)
 Korn — американская нью-метал-группа
 Попкорн